Улица Генерала Тюле́нева — улица в районе Тёплый Стан города Москвы. Улица проходит с северо-запада на юго-восток, начинается у улицы Тёплый Стан, идёт вдоль Троицкого лесопарка, затем параллельно МКАД и ряду ГСК, и заканчивается у Профсоюзной улицы. Нумерация домов — от улицы Тёплый Стан.

История 

Названа в 1982 году в честь И. В. Тюленева — советского военачальника, Героя Советского Союза, полного кавалера знака ордена Святого Георгия, генерала армии, о чём извещают аннотационные таблички, установленные на домах № 1 и № 3.

Транспорт

Наземный транспорт 
По улице односторонним движением от Профсоюзной улицы до улицы Тёплый Стан проходит кольцевой маршрут микроавтобуса 540.Напротив дома № 33 расположена конечная станция общественного транспорта «5-й микрорайон Тёплого Стана» автобусных маршрутов 227, 235, 264, 647, с2.

Метро 
Ближайшая станция метро — .

Станция метро «Улица Генерала Тюленева» 
Во время визита мэра Москвы Сергея Собянина в Китай, 19 мая 2014 года в Пекине было подписано соглашение между ОАО «Мосинжпроект», Китайской железнодорожной строительной корпорацией (China Railway Construction Corporation) и Китайским международным фондом (China International Fund) о строительстве Коммунарской (ныне — Троицкой) линии Московского метрополитена на средства китайских инвесторов . Среди остановок на новой линии была заявлена и станция метро «Улица Генерала Тюленева».

«Мы сейчас активно работаем над проектом планировки новой линии метро. Все земельные участки под строительство уже определили» — заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Согласно официальной информации, станция метро «Улица Генерала Тюленева» будет располагаться между 6-м и 7-м микрорайонами Тёплого Стана, что соответствует территории в самом начале улицы Генерала Тюленева, между торговым центром (д. 4) и улицей Тёплый Стан. Ввод станции запланирован на 2024 год, в составе участка из 11 станций от «ЗИЛа» до «Коммунарки».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Схема расположения новой ветки метрополитена со станцией «улица Генерала Тюленева»

Генерала Тюленева
Улицы Москвы, названные в честь людей
Улицы Москвы, появившиеся в 1982 году